En Pologne, Podłęże peut faire référence à :

 Podłęże, un village du  powiat de Chrzanów de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Podłęże, un village du  powiat de Wieliczka de la voïvodie de Petite-Pologne,
 Podłęże, un village de la voïvodie de Łódź,
 Podłęże, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.